Constructorul Chișinău se poate referi la:

FC Agro Chișinău, denumit Constructorul Chișinău între 1990-1992 și Constructorul-Agro Chișinău între 1992-1994
FC Tiraspol, denumit Constructorul Chișinău între 1992–2001, apoi Constructorul Cioburciu între 2001-2002

Vezi și
FC Constructorul Leova